Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 236001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 1 kwietnia 2005 do 5 września 2008. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

236001-236100

236101-236200

236201-236300

236301-236400

236401-236500

236501-236600

236601-236700

236701-236800

236801-236900

236901-237000

Przypisy 

Lista planetoid 236001-237000